Municipio de Patterson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Patterson (condado de Caldwell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Caldwell.
 Municipio de Patterson (condado de Greene, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Patterson (condado de Darke, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Darke.
 Municipio de Patterson (Pensilvania), un municipio y lugar designado por el censo ubicado en el condado de Beaver.